Tendre est la nuit (Tender Is the Night) est un roman de Francis Scott Fitzgerald publié en 1934.
 Tendre est la nuit (Tender Is the Night) est un film américain réalisé par Henry King en 1962.
 Tender Is the Night est un feuilleton TV de 1985